Schutzisolation steht für 
 Schutzisolierung gegen Berühren elektrischer, unter Spannung stehender Teile
 Umkehrisolierung als Infektions-Vorbeugungsmaßnahme bei erheblich abwehrgeschwächten Patienten 

Siehe auch